Erich Neumann (journalist) (1912-1973), Duits journalist
 Erich Neumann (psycholoog) (1905-1960), Duits-Israëlisch psycholoog en psychoanalyticus
 Erich Neumann (staatssecretaris) (1892-1948), Duits staatssecretaris in het Derde Rijk